

Patronyme 
Le nom de Savi peut faire référence à :

 Gaetano Savi (1769-1844), naturaliste italien ;
 Paolo Savi (1798-1871), géologue et zoologiste italien :
 Campagnol de Savi (Microtus savii), une espèce de campagnol,
 Vespère de Savi (Hypsugo savii), une espèce de chauve-souris ;
 Toomas Savi, député européen estonien, représentant le Parti de la réforme ;
 Royaume de Savi (ou de Sahé), un ancien royaume du Dahomey.
 Savi ([savi]) (ou Dzahui ([ʣawi])), le dieu de la pluie des Mixtèques, à l'époque mésoaméricaine.

Toponyme 
 Savi, un arrondissement du Bénin ;
 Savie ou Pannonie savienne, ancienne province romaine, en actuelle Croatie.

Homonymie de patronyme